Tigerkatze steht für:
 Die Nördliche Tigerkatze (Leopardus tigrinus)
 Die Südliche Tigerkatze (Leopardus guttulus) 
 eine Hauskatze mit getigerter Fellzeichnung
 die Hauskatzenrasse Toyger